DGC steht für: 
 Deutsche Gesellschaft für Cybersicherheit
 Deutsche Gesellschaft für Chronometrie
 Deutsche Gesellschaft für angewandtes Controlling
 Digital Gold Currency
 David Geffen Company, ein Sublabel von Geffen Records
 Die große Chance
 Bahnhof Großenhain Cottb Bf (DS100-Code)

dgc steht für: 
 Casiguran-Dumagat-Agta (ISO-639-3-Code), eine der Nord-Luzon-Sprachen

Abkürzung